Glos (tekst), een aantekening
Glos (Calvados), een plaats in Frankrijk